Сунчхон:

 Сунчхон — город в провинции Чолла-Намдо, Южная Корея.
 Сунчхон — город в КНДР, в провинции Пхёнан-Намдо.